Sezon Młodzieżowej Hokejowej Ligi 2011/2012 – trzeci sezon juniorskich rozgrywek MHL rozgrywany na przełomie 2011 i 2012.

Uczestnicy 
W porównaniu do poprzedniego sezonu MHL liczba uczestników wzrosła z 29 do 32. W rozgrywkach brały udział zespoły z pięciu państw: Rosji (27) oraz Białorusi (2), Łotwy (1), Kazachstanu (1) Słowacji (1). Z rozgrywek ubyła drużyna Krylja Sowietow. Ekipa Szeryf Twer została zastąpiona przez HK MWD Bałaszycha, a białoruska drużyna Minskija Zubry została zastąpiona przez Dynama-Szynnik Bobrujsk. Do sezonu zostały przyjęte zespoły: rosyjskie Mamonty Jugry Chanty-Mansyjsk, Kapitan Stupino, kazachski Snieżnyje Barsy Astana, słowacki Tatranskí Vlci.

W strukturze podziału zachowano dotychczasowy układ dwóch konferencji i czterech dywizji. Po zwiększeniu liczby uczestników w każdej dywizji ulokowano po 8 drużyn.

Sezon zasadniczy 

Legenda: Lp. – miejsce, M – mecze, Z – zwycięstwa, ZDK – zwycięstwa po dogrywce lub po rzutach karnych, PDK – porażki po dogrywce lub rzutach karnych, P – porażki, Bramki – gole strzelone i stracone, +/− – bilans bramkowy, Pkt – punkty,     = awans do play-off

Każda z drużyn ligowych rozegrała po 60 spotkań, a w dywizjach triumfowali.
 Konferencja Zachód:
 Dywizja Północny Zachód – Ałmaz Czerepowiec: 128 pkt.
 Dywizja Centrum – Mytiszczinskije Atłanty: 114 pkt.
 Konferencja Wschód:
 Dywizja Powołże – Bars Kazań: 125 pkt.
 Dywizja Ural-Syberia – Omskije Jastrieby: 129 pkt. (najlepsza drużyna całej ligi)

Faza play-off 
Po zakończeniu sezonu zasadniczego 16 zespołów zapewniło sobie start w fazie play-off (po cztery pierwsze drużyny z każdej dywizji). Drużyna Omskije Jastrieby uzyskała najlepszy wynik punktowy z wszystkich zespołów w lidze, zdobywając 129 punktów w 60 spotkaniach. Tym samym drużyna ta została najwyżej rozstawioną drużyną w Konferencji Wschód. Kolejne miejsce rozstawione uzupełniły drużyny z coraz mniejszą liczbą zdobytych punktów. Pary ćwierćfinałowe konferencji ustalone zostały według pozycji na liście punktowej – w myśl zasady 1-8, 2-7, 3-6 i 4-5.

Faza play-off rozpoczęła się 15 marca 2011, a zakończyła 26 kwietnia 2012. W finale Omskije Jastrieby pokonały Krasnają Armiję Moskwa w meczach 4:1, zdobywając Puchar Charłamowa. Nie rozegrano rywalizacji o trzecie miejsce, zaś brązowym medalistą sezonu został uznany zespół Stalnyje Lisy Magnitogorsk, który w sezonie zasadniczym miał większy dorobek punktowy od drugiego półfinalisty tj. drużyny Mytiszczinskije Atłanty.

Faza play-out 
W sezonie 2011/2012 został także rozegrana faza play-out, w ramach której drużyny, które nie zakwalifikowały się do play-off rozgrywały spotkania między sobą (łącznie każda z nich zagrała 72 spotkania w całym sezonie), a finalnie pierwsze miejsce w tym gronie zajęła białoruska ekipa Dynama-Szynnik Bobrujsk.

Nagrody i wyróżnienia

Zawodnicy miesięcy 
W trakcie sezonu przyznawano nagrody indywidualne w trzech kategoriach odnośnie do pozycji zawodników (bramkarz, obrońca, napastnik) za czas poszczególnych miesięcy.

Nagrody indywidualne 
Po sezonie przyznano nagrody indywidualne, które otrzymali:
 Nagroda imienia Borisa Majorowa dla najlepszego strzelca: Dienis Dawydow (Sieriebrianyje Lwy Sankt Petersburg)
 Nagroda imienia Borisa Michajłowa dla najskuteczniejszego zawodnika: Artiom Gariejew (Stalnyje Lisy Magnitogorsk)
 Nagroda imienia Wiaczesława Fietisowa dla najlepszego obrońcy: Siergiej Tierieszczenko (Stalnyje Lisy Magnitogorsk)
 Nagroda imienia Witalija Dawydowa dla najwartościowszego zawodnika w play-off: Nikita Gusiew (Krasnaja Armija Moskwa)
 Nagroda imienia Władisława Trietjaka dla najlepszego bramkarza: Eduard Riejzwich (Omskije Jastrieby)
 Nagroda imienia Władimira Jurzinowa dla najlepszego trenera: Jewgienij Kornouchow (Omskije Jastrieby)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona MHL

Mołodiożnaja Chokkiejnaja Liga
2011 w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie
2011 w Rosji
2012 w Rosji